Ян Давид Голланд (; ) — композитор, дирижёр и преподаватель немецкого происхождения, который работал в Пруссии, Речи Посполитой и Российской империи.

Биография 
Родился на территории тогдашней Пруссии в городе Сант-Андреасберге. Музыкальное образование получил в Берлине, одним из учителей которого был Филлип Иоганн Кирнбергер. После чего в 1771 году переехал в Гамбург, где работал в качестве капельмейстера в соборе святой Екатарины и директора музыки в кафедральном соборе. Большое влияние на его творчество оказало содружество с Карлом Филиппом Эммануэлем Бахом — известным немецким композитором и клавесинистом, вторым сыном Иоганна Себастьяна Баха. В Гамбурге появляются первые симфонии, оратории, кантаты, вокальные и инструментальные пьесы композитора, которые пользуются широкой популярностью у здешней публики.

В поисках дальнейшего совершенствования своего творческого потенциала в 1782 году Ян Голланд переезжает в Варшаву, столицу Речи Посполитой. Здесь он встречается с Каролем Станиславом Радзвилом, по приглашению которого в 1783 году переезжает в Несвиж, и получает должность придворного дирижера и композитора.

В Несвиже Ян Голланд пишет свои основные крупные произведения, впоследствии ставшие классикой белорусской музыки. Одним из таких произведений стал опера «Агатка, альбо Прыезд пана», которая считается первой белорусской национальной оперой. Она была написана в 1784 г. на либретто князя Мацея Радзивила и посвящена приезду короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, чей образ был прописан в опере в качестве защитника влюбленных. Опера имела типичные черты комической оперы того времени. Успех оперы превзошел все ожидания, а ее популярность была столь велика, что впоследствии она более чем 40 лет шла на сценах оперных театров Европы.

Уже через год, в 1785 г., появилась следующая опера — «Чужое багацце нікому не служыць», представлявшая собой комедийный развлекательный спектакль с поучительным сюжетом. На смену королю пришел удалой юноша, который сам строит свое счастье и судьбу.

В 1795 г. Речь Посполитая как самостоятельное государство прекратила свое существование, а ее территории были поделена между Россией, Пруссией и
Австрией. Политическое и финансовое положение магнатского рода Радзивилов
значительно ослабело и Яну Голланду пришлось искать новое место работы. Он переезжает в Вильно, бывшую столицу Великого княжества Литовского, после разделения ставшим региональным центом Российской империи, где в 1802 году композитор получает должность профессора Виленского университете. На этом посту преподает музыкально-теоретические дисциплины, фортепиано, руководит хором и оркестром. Здесь же выходит его труд — «Академический трактат о настоящем искусстве музыки», в котором композитор обобщил накопленные им теоретические знания и практический опыт в области музыкального искусства. В Вильно Ян Голланд прожил до своей кончины в 1827 году.

Труды

Примечания

Литература 
 Голанд Ян Давід // Бел. энцыкл. : у 18 т. Мінск, 1997. Т. 5. С. 322.
 Голанд Ян Давід // Энцыкл. гісторыі Беларусі : у 6 т. Мінск, 1996. Т. 3. С. 55.
 Голанд Ян Давід // Беларусь : энцыкл. давед. Мінск, 1995. С. 231.
 Голанд Ян Давід // Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. / пад агул. рэд. А. В. Сабалеўскага. Мінск, 2002. Т. 1. С. 270.
 Дадзіёмава, В. У. Музычная культура Беларусі XVIII стагоддзя : гіст.-тэарэт. даслед. / В. У. Дадзіёмава. — Мінск : [Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі], 2002. — 383 с. Пра Я. Голанда гл. с. 171—186.
 Дадзіёмава, В. У. Ян Голанд / В. У. Дадзіёмава // Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі. — Мінск, 2001. С. 149—168.
 Дадзіёмава, В. Еўрапейская славутасць, якая належыць і нам / Вольга Дадзіёмава // Беларусь. 1996. № 3. С. 20-21.
 Кавальчук, Н. Опера Я. Д. Голанда «Чужое багацце нікому не на карысць» у яе сувязях з заходнееўрапейскім музычным мастацтвам / Н. Кавальчук // Музычная культура Беларусі : гіст. шлях, кантакты : матэрыялы X Навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987) (Мінск, 5-6 крас. 2001 г.) — Мінск, 2002. С. 67-71.
 Куляшова, Г. Р. «Агатка, или Приезд пана» Я. Д. Голланда в контексте европейского и белорусского оперного творчества / Куляшова Галіна Рыгораўна // Пяты фестываль камернай музыкі «Музы Нясвіжа» : матэрыялы навук. канф. на тэму : «Помнікі мастацкай культуры Беларусі : гісторыя і сучаснасць», 13 мая 2000 г. Нясвіж, 2000. С. 21-27.
 Нікуліна, А. «Акадэмічны трактат аб сапраўдным мастацтве музыкі» Я. Д. Голанда / А. Нікуліна // Музычная культура Беларусі : дыялог часоў : матэрыялы VI Навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987) (г. Мінск, 4 крас. 1997 г.). — Мінск, 1997. С. 121—126.
 Скарабагатаў, В. Беларуская Агатка ды аўстрыйскі Фігара : (оперна-гіст. параўнанні) / Віктар Скарабагатаў // Зайгралі спадчынныя куранты : цыкл нарысаў з гісторыі прафесійнай муз. культуры Беларусі. — Мінск, 1998. С. 31-36.
 Скарабагатаў, В. Ян Давід Голанд і ягоная опера «Агатка, або Прыезд пана» / Віктар Скарабагатаў // Роднае слова. 1996. № 4. С. 165—166. (Анталогія беларускага раманса).

Придворные капельмейстеры
Композиторы Польши XVIII века
Композиторы Польши XIX века
Композиторы классической эпохи
Дирижёры Германии
Преподаватели Вильнюсского университета